Witte meidoornkokermot
 Zuidelijke meidoornkokermot